Rocca Pisana, detta anche Villa Pisani,  villa veneta nel comune di Lonigo in provincia di Vicenza.
Rocca Pisana, detta anche Rocca aldobrandesca, struttura fortificata situata a Giglio Castello, frazione del comune di Isola del Giglio, nella provincia di Grosseto. 
Rocca Pisana,  o Castello di Scarlino, struttura fortificata del comune di Scarlino, nella provincia di Grosseto.

Pagine correlate
 Pisani
 Pisano
 Pisana
 Torre Pisana